Департамент Канделария  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 875 км². Население — 27040 человек. Плотность населения — 30,90 чел./км².

Административный центр — Санта-Ана.

География 
Департамент расположен на западе провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Сан-Игнасио
на востоке — с департаментом Обера
на юго-востоке — с департаментом Леандро-Н.Алем
на юго-западе — с департаментом Посадас
на северо-западе — c Парагваем

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:
Санта-Ана
Бонпланд
Канделария
Серро-Кора
Лорето
Мартирес
Профундидад

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес